Dies ist eine Liste der Premierminister von Myanmar (bis 1989 Birma bzw. Burma).

Siehe auch 
 Liste der Staatsoberhäupter Myanmars

Weblinks 
 Liste der Staatsoberhäupter und Premierminister von Myanmar Rulers (englisch)

Myanmar
!Liste